Renzenbrink ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jörn Renzenbrink (* 1972), deutscher Tennisspieler
 Markus Renzenbrink, deutscher Schlagzeuger 
 Ron Antony Renzenbrink (* 2007), deutscher Kinderdarsteller